5-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1980 проводился в городе Такома (штат Вашингтон, США) с 13 по 20 июля 1980 года с участием 14 команд. В Новой Зеландии чемпионат проводился впервые.

Чемпионом мира (в 4-й раз в своей истории) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Багамских Островов.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Аргентины, Панамы и Папуа — Новой Гвинеи, .

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (скачиваемый PDF-файл; архив результатов — кол-во побед/поражений, итоговое место — всех мужских чемпионатов с 1966 по 2009)

1980 год в софтболе
1980
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в США
Международные спортивные соревнования в штате Вашингтон
Такома
Чемпионаты мира в США
Спорт в США в 1980 году
Июль 1980 года